Ясси́н Бензья́ ( 8 сентября 1994, Сент-Обен-лез-Эльбёф, Франция) — алжирский футболист, нападающий азербайджанского клуба «Карабах». Выступал в составе сборной Алжира.

Карьера

Клубная 
Яссин Бензья — воспитанник лионского «Олимпика». За «Лион» нападающий дебютировал 20 мая 2012 года в матче чемпионата Франции против «Ниццы», заменив на 87-й минуте встречи Джимми Бриана.
4 октября 2012 года Бензья впервые сыграл в Лиге Европы (в матче против «Хапоэля» из Кирьят-Шмоны). Форвард вышел на замену во втором тайме вместо Рашида Геззаля. В следующем своём матче на турнире, сыгранном 22 ноября 2012 года Яссин Бензья забил свой первый гол за «Лион» (в ворота пражской «Спарты»).

1 сентября 2015 года «Лилль» подписал с 20-летним форвардом 4-летний контракт. Пресса сообщала, что сумма сделки составила 1 миллион евро.

31 августа 2018 года Бензья был отдан в аренду турецкому «Фенербахче» до конца сезона 2018/19. Соглашение предусматривает возможность выкупа контракта.

26 января 2023 года азербайджанский  «Карабах» подписал контракт с Бензья.

В сборной 
Бензья выступал за юношеские сборные Франции различных возрастов. С 2012 по 2013 годы играл за сборную для игроков до 19 лет, в составе которой принял участие в чемпионате Европы—2013 и стал вице-чемпионом континента.

13 августа 2013 года полузащитник дебютировал в молодёжной сборной в товарищеском матче со сверстниками из Германии.
Во следующем матче (отборочном к чемпионату Европы против Казахстана) Яссин Бензья забил свой первый гол за команду.

В начале 2016 года принял решение выступать за сборную Алжира. Дебютировал в её составе 26 марта 2016 года в матче против сборной Эфиопии в квалификации к Кубку африканских наций 2017.

Достижения 
«Олимпик Лион»
 Обладатель Суперкубка Франции: 2012

Франция (до 19)
 Вице-чемпион Европы: 2013

Клубная статистика 
По состоянию на 15 января 2016 года

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Алжира
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Алжира по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Хатайспор»
Игроки ФК «Карабах» Агдам